Okręty US Navy o nazwie USS "Hydra":
 Pierwszy "Hydra" był monitorem płytkowodnym "Tunxis" przemianowanym na "Hydra" 15 czerwca 1869
 Drugi "Hydra" (AK-82) był okrętem zaopatrzeniowym zwodowanym w 1943 i wycofanym ze służby 19 listopada 1943. Przekazany US Army.

Hydra